SRB kan syfta på:

 SRB – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Serbien
 SRB – landskod i ISO 3166-1 för Serbien 
 SRB – en mjölkkoras i Sverige, se Svensk rödbrokig boskap
 SRB –  boosterraketerna av fastbränsletyp, se Space Shuttle Solid Rocket Booster
 SRB – en halvregelbunden variabel stjärna (Semi-Regular variable type B)